Kreuzeder ist ein Familienname, der hauptsächlich in Südost-Oberbayern und Salzburg vorkommt. Träger des Namens sind:

 Anton Kreuzeder († 1831), Professor an der Chirurgischen Schule Landshut
 Klaus Kreuzeder (1950–2014), deutscher Saxophonist und Aktivist in der Behindertenbewegung
 Matthias Kreuzeder (* 1949), deutscher Landwirt und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)